Royena tenuifolia är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Royena tenuifolia ingår i släktet Royena och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
tenuifolia